Półwysep Liaotuński (chiń. Liaodong Bandao) – półwysep w północno-wschodnich Chinach
 Zatoka Liaotuńska (chiń. Liaodong Wan) – zatoka w północno-wschodnich Chinach
 Liaodong – dawna prowincja Chin, istniejąca w latach 1949-1954